Dram armeno – valuta dell'Armenia
 Dram karabakho – valuta del Nagorno Karabakh
 Dram – unità di massa del sistema avoirdupois
 DRAM (Dynamic Random Access Memory) – in informatica, tipo di RAM
 Dram città della Cina nella Regione Autonoma del Tibet
DRAM – rapper statunitense